Бе́ркут — многозначное слово.

В биологии 
 Беркут () — вид птиц из рода орлы семейства ястребиных;

Фамилия 
 Беркут, Артур (Михеев, род. 1962) — рок-музыкант, вокалист групп «Ария» и «Автограф».
 Беркут, Леонид Николаевич (1879—1940) — украинский историк.

Музыкальная группа 
 «Беркут» — название группы «Артур Беркут» в 2001—2002 годах;

Топоним 
 Беркут — село в Ялуторовском районе Тюменской области.

 Беркут (или Чернушка) — река в России (Челябинская область) и Казахстане (Костанайская область), правый приток реки Уй (бассейн реки Обь).

Техника и вооружение 
 «Беркут» — первоначальное название миноносца «Пронзительный».
 «Беркут» — ракетный крейсер/большой противолодочный корабль проекта 1134
 «Беркут» — малый ракетный корабль пр. 31513У.
 «Беркут» — морская ледостойкая стационарная Нефтяная платформа на месторождении Аркутун-Даги проекта Сахалин-1;
 «Беркут»— зенитно-ракетная система;
 «Беркут» — самозарядный карабин;
 «Беркут» — активно-импульсный телевизионный прибор ночного видения;
 «Беркут» — модель космического скафандра;
 «Беркут» — российский снегоход, выпускаемый Нижегородским заводом транспортно-технологических машин;
 Беркут-8 — снегоболотоход, выпускаемый Тюменским заводом вездеходной техники;
 «Беркут» — белорусский беспилотный летательный аппарат, разработанный ОАО «АГАТ – системы управления».
 «Беркут» — белорусский беспилотный летательный аппарат, разработанный ООО «КБ Индела».

Авиация 
 Су-47 «Беркут» — экспериментальный истребитель ОКБ им. Сухого;
 «Беркут-ВЛ» — российский двухместный вертолёт производства компании ООО КБ «Беркут»;
 «Беркут» — программа по разработке беспилотного летательного аппарата (в результате которой были созданы БПЛА «Беркут-1» и «Беркут-2»);
 «Беркут» — авиационная радиогидроакустическая система поиска подводных лодок;
 «Беркут» — авиационная автоматизированная поисково-прицельная система;
 Беркут — российский мягкий дирижабль, купленный у Франции;

Организации

Военные 
 «Беркуты» — вертолётная пилотажная группа ВВС России;
 «Беркут» — спецподразделение МВД Украины (1992—2014);
 «Беркут» — спецподразделение Росгвардии (с 2014);
 «Беркут» — спецподразделение ФСИН (с 1993);
 «Беркут» — спецподразделение МВД Республики Казахстан (с 11 декабря 1999);

Спортивные 
 «Беркут» — казахстанский хоккейный клуб из города Караганды;
 «Беркут» — российский бойцовский клуб, расположенный в Грозном;
 «Беркут» — крымский футбольный клуб из города Армянска;
 «Беркут» — украинский футбольный клуб из села Бедевля;
 «Беркут» — украинский хоккейный клуб из города Киева;

Другое 
 «Беркут» — украинский научный орнитологический журнал;

См. также 
 Чёрный беркут
 Захар Беркут
Большой Беркут
Малый Беркут

Примечания